Metrolinie 10 steht für
Metrolinie 10 (Barcelona) 
Métrolinie 10 (Paris)